W Polsce
 Jaszowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce 
 Jaszowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Jaszowice – gromada